Il doppio del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vitas Gerulaitis e Bill Scanlon che hanno battuto in finale Tim Anderson e Ken Rosewall 7-6, 6-4.

Teste di serie 
 Syd Ball /  Kim Warwick (semifinali)
 Brian Fairlie /  Tony Roche (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Pacific Tennis Classic 1977